Miejscowości w USA:
 Shevlin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
Gminy w USA:
 Shevlin (ang. Shevlin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater